Кадж:
 Кадж — дух из армянской и грузинской мифологии и эпоса.
 Кадж — армянское мужское имя.
 Каджи — буква бирманского алфавита.